Deza steht für:
 Deza (Soria), Gemeinde in der Provinz Soria, Spanien

Deza ist der Familienname folgender Personen:
 Diego de Deza (1444–1523), spanischer Theologe und Inquisitor
 Jean Deza (* 1993), peruanischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Orozco Deza (* 1953), mexikanischer Botschafter
 Pedro de Deza (1520–1600), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

DEZA als Abkürzung:
 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Siehe auch:
 Desa
 Dezza

Abkürzung